Mužská dvouhra Los Cabos Open 2016 probíhala v první polovině srpna 2016 a to paralelně s Letními olympijskými hrami. Do singlové soutěže loscaboského tenisového turnaje nastoupilo dvacet osm hráčů. Jednalo se o premiérový ročník mexické události.

Vítězem dvouhry se stal třetí nasazený Chorvat Ivo Karlović, jenž ve finále zdolal španělskou turnajovou jedničku Feliciana Lópeze po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–2. V probíhající sezóně si tak připsal, v rozmezí jednoho měsíce po triumfu na Hall of Fame Tennis Championships, druhé turnajové vítězství, které představovalo osmý singlový titul na okruhu ATP Tour. Proti Španělovi zvýšil aktivní poměr vzájemných duelů na 6–3.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Los Cabos Open
ATP World Tour 2016